Gasnące słońce – powieść historyczna Teodora Jeske-Choińskiego
 Gasnące słońce (oryg. The Faded Sun) – trylogia science-fiction autorstwa C.J. Cherryh